Il singolare dell'Indian Wells Masters 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Àlex Corretja era il detentore del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro Patrick Rafter.

Andre Agassi ha battuto in finale 7–6 (7–5), 7–5, 6–1 Pete Sampras.

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Indian Wells Masters 2001
ATP Tour 2001